Wyse ist
 der Name eines Motorroller-Herstellers, siehe Wyse (Unternehmen)
 der Name eines Herstellers von Thin Clients, siehe Wyse Technology

Wyse ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander von Wyse († 1611), Priester und Generalvikar in Köln
 Chris Wyse (* 1969), US-amerikanischer Bassist und Sänger
 Dana Wyse (* 1965), kanadische Künstlerin und Autorin
 Johannes Wyse (Domherr) († 1371), Domherr in Münster
 Johannes Wyse (auch: Weise, Weiße, Wyße u. ä., * um 1410–1486), deutscher Theologieprofessor
 Lois Wyse (1926–2007), US-amerikanische Autorin und Kolumnistin
 Lucien Bonaparte-Wyse (1845–1909), französischer Ingenieur und Marinesoldat
 Marie-Lætitia Bonaparte-Wyse (1831–1902), französische Schriftstellerin
 Pearse Wyse (1928–2009), irischer Politiker
 Rachel Wyse (* 198*), irische Sportmoderatorin und Springreiterin
 Rosemary Wyse (* 1957), schottische Astrophysikerin und Astronomin